Holtrop steht für:
 Holtrop (Großefehn), ein Ortsteil von Großefehn im Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Burg Holtrop, eine Burganlage bei Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Johann Holtrop, Roman von Rainald Goetz (2012)

Siehe auch:
 Holtrup